Serie B i fotboll 1963/1964 innebar att Varese, Cagliari och Foggia gick till Serie A.

Slutställning

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Noter 

1963 i Italien
1964 i Italien
Fotbollssäsongen 1963/1964
1963/1964